Марина Геннадьевна Коломиец (родилась 29 сентября 1972) — советская и российская футболистка, полузащитница, тренер. Выступала за сборную России.

Биография 
Воспитанница казахстанского спорта (г. Целиноград), в детстве занималась лёгкой атлетикой. С 1990 года выступала в высшей лиге чемпионата СССР по футболу за СКА-Мерей (Алма-Ата). После распада СССР вместе с клубом переехала в Самару, клуб был переименован в ЦСК ВВС.

Выступала в разные годы за клубы ЦСК ВВС (Самара), «Энергия» (Воронеж), Рязань-ТНК, «Лада» (Тольятти), «Надежда» (Ногинск), «Звезда-2005» (Пермь).

Играла за национальную сборную России, в том числе на чемпионате Европы в 2001 году.

Закончила карьеру в 2010.

В 2008—2010 годах — главный тренер дублирующего состава «Звезды-2005». В 2011 году назначена спортивным директором клуба.

Футбольные достижения

Командные 
 Чемпионка России (7): 1993, 1994, 1997, 1998, 2004, 2007, 2008
 Вице-чемпионка России (8): 1992, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005.
 Бронзовый призер Чемпионата России (2): 2001, 2006.
 Обладательница Кубка России (9): 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007

Личные

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Марина Коломиец — новый спортивный директор нашей команды

Футболистки СССР
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Футбольные тренеры России